M95 ou M-95 pode se referir a:

 Messier 95, uma galáxia localizada na constelação de Leão. 
 M-95 Degman, um protótipo de tanque de guerra croata.
 Steyr-Mannlicher M1895, um fuzil Austro-Húngaro.
 M.95, um fuzil Holandês.
 Barrett M95, um fuzil de precisão

Desambiguação